Carlos Mota puede referirse a:

 Carlos Mota Pinto (1936-1985), profesor universitario y político portugués
 Carlos Mota Mendoza (1971), periodista mexicano.